Visuellflygregler, eller visuella flygregler, kort VFR (), refererar till det regelverk inom luftfarten som reglerar hur flygtrafik skall utövas under visuellflygning; flygning som genomförs enbart med visuell uppsikt över planets yttre omgivning, utan hjälp av information från de instrument som finns ombord. VFR kräver att piloten har fri sikt utåt från flygfarkosten och kan kontrollera flygplanets höjd, navigera och undvika hinder och andra flygfarkoster.

Visuellflygning utövas under olika meteorologiska förhållanden och när sikten är tillräckligt bra att instrumentflygning inte är nödvändig.

Se även 
 Instrumentflygregler

Referenser 

Flygmeteorologi